Arbino può riferirsi a:
 Monte Arbino – monte svizzero
 Arbino (oggi Arbin) – comune francese